Not Particulary Desesperate Housewifes, titulado Mujeres No Particularmente Desesperadas en España y Amas de Casa Particularmente No Desesperadas en Hispanoamérica es el décimo octavo episodio de la serie American Dad, de la cadena de televisión FOX.

Sinopsis 
La familia espera que sirvan la cena. Hayley se queja porque Steve quiere espiar su diario. Stan saca el arma cuando Francine intenta servir lasañas cuando es noche de guiso. Esta tan molesto que suspende la cena. Al día siguiente, en el supermercado, Francine comenta con Linda, su amiga, el violento comportamiento de su esposo. 

En ese momento, las Ladybugs (bichos de San Antonio), un grupo de amas de casa,  captan su atención. Francine dice que son unas estiradas pero se siente feliz cuando le hablan a ella. Francine y Linda deciden asistir a la subasta de arte que estas mujeres organizaron. Al abandonar el supermercado se topa con una gran multitud en la puerta. Anne Flemming acaba de ser atropellada por una enorme caravana de carritos. Ante la amenaza del policía que conduce la investigación de matar a Fussy, el perro shih tzu de Flemming, Fran se ofrece a adoptarlo. 

Hayley encuentra a Steve y Klaus hurgando en su diario íntimo. Como castigo, decide encerrar a ambos en el armario. Francine llega a casa con el perrito. Stan no quiere saber nada al respecto; no es lo suficientemente masculino. Lo muestran en “AM Pet Party (AM La Fiesta de las Mascotas)” en un desesperado intento por que alguien lo adopte. Fussy arremete contra uno de los conductores y lo muerde en la ingle. Stan intenta deshacerse del animal y lo arroja en medio del bosque. El perro encuentra el camino de vuelta a casa. Stan está impresionado…  mucho más cuando ataca a Roger.  

Francine llega a la galería de arte. Las Ladybugs erróneamente creen que tiene un amorío con el empleado del lugar. Confiesan que el motivo por el cual ellas se reúnen es para hablar sobre sus propias relaciones extramatrimoniales. Al principio Francine intenta explicarles que están equivocadas. Las mujeres la invitan a participar del grupo. Francine cambia de idea y acepta la mentira, dice que tiene relaciones con el empleado de la galería.

De regreso en su hogar, Francine falsifica cartas de amor. Las muestra durante un almuerzo con las Ladybugs. La relación entre Steve y Klaus tiene un giro inesperado mientras comparten el encierro en el armario. Stan se encariña con Flussy. Francine se cruza con Linda y se mantiene distanciada, para desconcierto de las Ladybugs. Stan descubre las falsas cartas de amor y supone que Fussy es el autor. Luego lo descubre lamiendo la cara de Roger y le ordena que se mantenga alejado del perro.

De lo contrario, sufrirá daños corporales. Esa noche Francine confiesa la verdad frente a las Ladybugs. Quiere abandonar el grupo y promete mantener el secreto. Las mujeres no aceptan el trato hasta tanto Francine no confiese algo que les ayude a ellas a obligarla a cumplir con su palabra. Kristy, una de las integrantes, le concede un plazo de 24 horas para tener una relación. Poco después se entera de que esas mujeres mandaron a matar a Anne Flemming porque desobedeció las órdenes.

Francine está cada vez más nerviosa, las Ladybugs no dejan de presionarla. Confiesa todo a Stan que promete protegerla. Pero pronto toda su atención se centra en Roger cuando el empleado de la tienda de mascotas les explica que lo más importante para un perro es saber quién es el macho alfa de la casa.  Stan regresa a casa y golpea a Roger para conseguir el amor de Fussy. 

Lo arroja contra la pared abriendo un enorme agujero. Del otro lado está el armario de Hayley. Steve y Klaus salen por el agujero hacia la libertad. En el supermercado, las Ladybugs atan a Francine al sector de devolución de carritos y se preparan para aplastarla. En ese momento aparece Linda. La besa románticamente y comenta que son lesbianas. Las Ladybugs se dan por satisfechas y sueltan a Francine. Stan le cuenta a Francine que Fussy escapó.

Episodios de American Dad